Stripper er flertydigt og kan henvise til:

 Stripper - person der udfører striptease
 The Stripper - melodi komponeret 1958 af David Rose